Alvania chiriquiensis är en snäckart som beskrevs av Olsson och McGinty 1958. Alvania chiriquiensis ingår i släktet Alvania och familjen Rissoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
chiriquiensis